Joel i Ethan Coen – twórcy filmowi
 Coen – miejscowość w Australii
 Coën z Poviss – postać literacka z książek Andrzeja Sapkowskiego